Hjärtansfröjd eller Hjärtans fröjd kan syfta på:

 Hjärtansfröjd – en krydda och medicinalväxt, se citronmeliss
 Hjärtansfröjd – en växt tillhörande släktet myntor, se ädelmynta (Mentha x gracilis)
 Hjartansfröjd (med a, inte ä) – bygdemål för liljekonvalj
 Hjärtans fröjd (bok) – en bok skriven av Per Nilsson och utgiven 1992
 The Return of Hjärtans Fröjd – en uppföljare på romanen Hjärtans Fröjd av Per Nilsson utgiven 2007

Hj Växtindex